Картавцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Картавцево — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Картавцево — деревня в Алексинском районе Тульской области.